A 2004. évi nyári olimpiai játékok női teniszversenyét a belga Justine Henin nyerte a francia Amélie Mauresmo és az ausztrál Alicia Molik előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Justine Henin (Bajnok)
  Amélie Mauresmo (döntős)
  Anasztaszija Miszkina (Elődöntő)
  Jelena Gyementyjeva (első kör)
  Szvetlana Kuznyecova (Negyeddöntő)
  Venus Williams (harmadik kör)
  Paola Suárez (második kör)
  Szugijama Ai (Negyeddöntő)

<ol start="9">
  Nagyja Petrova (második kör)
  Patty Schnyder (harmadik kör)
  Francesca Schiavone (Negyeddöntő)
  Karolina Šprem (harmadik kör)
  Anná Szmasnóvá (első kör)
  Silvia Farina Elia (második kör)
  Magdalena Maleeva (második kör)
  Chanda Rubin (harmadik kör)

Döntők

1. negyed

2. negyed

3. negyed

4. negyed

Források 
 Eredmények 

N1